Кандемил (Амаранте) — район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Кандемил (Вила-Нова-ди-Сервейра) — населённый пункт в округе Виана-ду-Каштелу, Португалия.